Veerhoff ist eine Bezeichnung für

 Carlos Veerhoff  (1926–2012), deutsch-argentinischer Komponist
 Eduard Arnold Veerhoff (1838–1908), deutscher lutherischer Prediger und Schulrektor